Sundvolden Grand Prix 2018 var den ottende udgave af endagsløbet Sundvolden Grand Prix og blev arrangeret 5. maj 2018 af Ringerike Sykkelklubb. Løbet var klassificeret som kategori 1.2 af UCI, og der var også et eget juniorløb. Hovedløbet blev vundet af danske Alexander Kamp fra .

Holdene

Resultater 
Af 157 af de tilmeldte ryttere i hovedløbet var der 154 som startede og 54 som fuldførte.

I juniorløbet var der 57 tilmeldte, 51 som startede og 39 som fuldførte.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle tidtagerresultater – VotreCourse

2018
UCI Europe Tour 2018